Jean-Charles Laveaux (1749-1827), un grammairien et lexicographe français ;
 Charles Marty-Laveaux (1823-1899), un homme de lettres et grammairien français ;
 Ludwik de Laveaux (1868-1894), un peintre polonais ;
 Ludwik de Laveaux (1891-1969), un général de brigade polonais ;
 Mélissa Laveaux (1985-), une chanteuse canadienne.

Patronyme canadien
Patronyme français
Homonymie de patronyme